Laguna Beach může být:

 Laguna Beach (Kalifornie) – město v Kalifornii
 Laguna Beach (Florida) – obec na Floridě
 Laguna Beach (Missouri) – vesnice v Missouri